Росдорф () — топоним в Германии:

 Росдорф (Гентин) — коммуна, земля Саксония-Анхальт.
 Росдорф (Гёттинген) — коммуна и университетский город, земля Нижняя Саксония.
 Росдорф (Гольштейн) — коммуна, земля Шлезвиг-Гольштейн.
 Росдорф (Дармштадт) — коммуна, земля Гессен.
 Росдорф (Тюрингия) — коммуна, земля Тюрингия.